Naiaden, waternimfen in de Griekse mythologie
Najaden (Unionidae), schelpdieren uit de Unionidae familie
ASC Najaden, een handbalvereniging uit Almere